Greimerath ist der Name von Gemeinden in Rheinland-Pfalz:

 im Landkreis Trier-Saarburg, siehe Greimerath (bei Trier) sowie
 im Landkreis Bernkastel-Wittlich, siehe Greimerath (Eifel).